Movimento per il Socialismo (o Movimento verso il Socialismo in spagnolo: Movimiento al Socialismo-MAS) è la denominazione di vari partiti politici in diversi paesi:

 Movimento per il Socialismo (Argentina)
 Movimento per il Socialismo (Bolivia)
 Movimento per il Socialismo (Venezuela)
 Movimento per il Socialismo (Messico)
 Movimento per il Socialismo (Porto Rico)
 Movimento per il Socialismo (Svizzera)